Tatort: Die Abrechnung bezeichnet:
 Tatort: Die Abrechnung (1975), Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe Tatort (WDR)
 Tatort: Die Abrechnung (1996), Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe Tatort (SFDRS)